Miejscowości w USA:
 Aledo – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Mercer
 Aledo – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Parker